Csányi Diána (1998. március 20. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2009 és 2012 között a Sándorfalvi UKSE korosztályos csapatában kezdte a labdarúgást. 2012 és 2014 között a Femina labdarúgója volt. 2014 és 2021 között az MTK csapatában szerepelt, kétszer nyert bajnoki címet a csapattal. 2021 nyarán a Ferencvárosi TC játékosa lett.

A válogatottban 
A Balaton-kupán 2017. július 30-án, Románia ellen játszotta első találkozóját nemzeti színekben.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnok (3):
Ferencvárosi TC (1): 2021–22
MTK Hungária (2): 2016–17, 2017–18

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Femina labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
A Ferencváros női labdarúgói